Nowopetriwske (ukrainisch ; russische Entsprechung /) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Donezk, Rajon Amwrowssijiwka, Landratsgemeinde Blahodatne, siehe Nowopetriwske (Amwrossijiwka, Blahodatne)
 Dorf in der Oblast Donezk, Rajon Amwrowssijiwka, Landratsgemeinde Olexijiwske, siehe Nowopetriwske (Amwrossijiwka, Olexijiwske)
 Dorf in der Oblast Mykolajiw, Rajon Nowa Odessa, siehe Nowopetriwske (Nowa Odessa)
 Dorf in der Oblast Tschernihiw, Rajon Talalajiwka, siehe Nowopetriwske (Talalajiwka)
 ehemaliger Name eines Dorfes in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Pokrowske, siehe Ternowe (Pokrowske)

siehe auch:
 Petriwske